Die Cymru Premier 2021/22 war die 30. Spielzeit der höchsten walisischen Spielklasse im Männerfußball. Bis 2019 wurde die Liga als Welsh Premier League bezeichnet. Sie begann am 13. August 2021 und endete am 14. Mai 2022.

Titelverteidiger war Connah’s Quay Nomads.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten zunächst in einer Hin- und einer Rückrunde je zweimal gegeneinander an, so dass jeder Verein 22 Spiele absolvierte. Anschließend wurde die Liga geteilt, wobei die sechs bestplatzierten Teams um die Meisterschaft und internationale Startplätze und die sechs am schlechtesten platzierten Mannschaften gegen den Abstieg sowie einen Platz in den Europa-Conference-League-Playoffs spielten. In diesen geteilten Runden traten die Teams wieder je zweimal gegeneinander an. Dabei wurden alle Ergebnisse aus der Vorrunde übernommen.

Das bestplatzierte Team der Meisterrunde wurde walisischer Meister und nimmt an der Qualifikation zur Champions League 2022/23 teil. Der Vizemeister und der Dritte ist in der 1. Qualifikation zur Europa Conference League 2022/23 startberechtigt. Die restlichen drei Teams der Meisterrunde sowie das beste Team der Abstiegsrunde spielten in einem Playoff-Turnier um einen Platz in der Scottish League Challenge Cup.

Vorrunde 
Die sechs bestplatzierten Vereine erreichen die Meisterschaftsrunde, die Teams auf den Plätzen sieben bis zwölf spielen gegen den Abstieg. Zu bemerken ist, dass in den einzelnen Gruppen die jeweils erreichte Punktzahl aus den 22 Spielen der Vorrunde übertragen wird.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Endrunde

Meisterrunde 
Die sechs bestplatzierten Vereine der Vorrunde erreichen die Meisterrunde, in der es neben der Meisterschaft auch um die internationalen Plätze im Europapokal geht.

Tabelle

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Die Mannschaften auf dem elften und zwölften Platz steigen in die zweite Liga ab.

Tabelle

Kreuztabelle

Scottish League Challenge Cup Play-off

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021/22